Rosella definición y/o sinónimo de hermosa, una persona preciosa.

Personas 
Rosella (1920-1995), poeta italiana;
Rosella Bjornson (n.1947) aeronauta canadiense;
Rosella Sensi (n. 1971), empresaria y política italiana.

Otros 
 Rosella: nombre común en Argentina y Paraguay de la especie vegetal Hibiscus sabdariffa;
 Rosella: nombre común de un ave (especie: Platycercus);
 Rosella: nombre común de un hongo (especie Mycena rosella);
 Rosella: nombre común de una especie de polilla (especie Zatrephes rosella).